Григор Варагеци:

 Григор Варагеци (архиепископ) — армянский церковный деятель XVI века.
 Григор дпир Варагеци — армянский летописец XVII века.